Dahlia Sky (Lake Elsinore, Califórnia, 10 de agosto de 1989 – Los Angeles, Califórnia, 30 de junho de 2021) anteriormente conhecida como Bailey Blue, foi uma atriz pornográfica norte-americana.

Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2011, aos 22 anos de idade.

Em maio de 2014, Sky fez sua estreia diretorial para PawnThatPussy.com.

Sky tinha câncer de mama metastático em estágio quatro e estava sofrendo de depressão devido ao câncer. Ela foi encontrada morta em um carro com um ferimento fatal no Vale de São Fernando em 30 de junho de 2021, aos 31 anos.. De acordo com uma reportagem do New York Daily News, "as autoridades consideraram sua morte como um suicídio.

Prêmios, indicações e títulos

Ligações externas

Naturais de Lake Elsinore
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Produtores de cinema dos Estados Unidos